Еле́на Макси́мова:
 Максимова, Елена Александровна (1905—1986) — советская киноактриса.
 Максимова, Елена Геннадьевна (род. 1979) — российская певица.
 Максимова, Елена Юрьевна (род. 1978) — российская оперная певица, меццо-сопрано.Максимова-Климец, Елена Григорьевна (род. 1988) — белорусская шахматистка и журналистка.